Юрий Иванович Иванов (род. 30 января 1944) — председатель Винницкой облгосадминистрации (1999—2002), председатель Винницкого областного совета (2002—2006).

Биография 
Родился 30 января 1944 года в городе Свободный (тогда Хабаровского края, сейчас это Амурская область, Россия).

В 1972 году окончил Одесский инженерно-строительный институт, по специальности инженер-строитель.

Депутат Винницкого областного совета 3-го, 4-го и 5-го созывов.

С ноября 1999 по 2002 — председатель Винницкой областной государственной администрации.

С апреля 2002 по апрель 2006 — председатель Винницкого областного совета, заместитель представителя Украины в Институциональном комитете Конгресса Совета Европы.

Президент Ассоциации предприятий «Винницатеплоэнерго»

Награды 
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).
 Орден «За заслуги» III (2000), II степеней (январь 2006).
 Почетная грамота Кабинета Министров Украины (2003).
 Отличие Президента Украины — юбилейная медаль «25 лет независимости Украины».

Ссылки 
 Биографическая справка

Примечания 

Председатели Винницкого областного совета